Siemsen ist der Name von

 Anna Siemsen (1882–1951), deutsche Pädagogin und Politikerin (SPD, USPD, SAPD)
 August Siemsen (1884–1958), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD, SAPD, SED); Bruder von Anna Siemsen
 Christoph Wilhelm Siemsen (1793–1859), deutscher Musiklehrer, Hofrat, Bibliothekar und Bibliothekssekretär
 Hans Siemsen (1891–1969), deutscher Schriftsteller; Bruder von Anna Siemsen
 Karl Siemsen (1887–1968), deutscher Jurist und Politiker (SPD), Landesminister in Nordrhein-Westfalen; Bruder von Anna Siemsen
 Karl Hayo Siemsen (1944–2018), deutscher Systemtheoretiker
 Peter Siemsen (1787–1854), Kaufmann und Senator in Hamburg

Siehe auch:
 Siemens (Begriffsklärung)